Sportpark Nord steht für:

Sportstätten:
 Sportpark Nord (Ahlen)
 Sportpark Nord (Bonn)

Sonstiges:
 U-Bahnhof Sportpark Nord/Europaplatz, Station der Stadtbahn Düsseldorf